Karlfeldt är ett svenskt efternamn.

Personer
 Erik Axel Karlfeldt, svensk poet, författare och ledamot i Svenska Akademien.
 Jon Karlfeldt, svensk miljöpartistisk politiker.

Övrigt
 Karlfeldt-priset
 Karlfeldtsamfundet

Svenska efternamn